Roper – comune statunitense in Carolina del Nord
Roper – fiume dell'Australia
I Roper – serie televisiva statunitense degli anni '70-'80